Jenseits steht für:
 Jenseits, übernatürlicher Bereich
 Jenseits (Altes Ägypten), ägyptische Mythologie
 Jenseits (Gemeinde St. Martin), Ort in Oberösterreich

Titel von literarischen Werken:
 Am Jenseits
 Jenseits (John Galsworthy)
 Jenseits (Werner Fritsch)
 Jenseits, Ballade von Börries von Münchhausen, siehe Jenseits des Tales standen ihre Zelte

Filmtitel:
 Jenseits (2001), deutscher TV-Film von Max Färberböck
 Jenseits (2006), Österreich
 Polizeiruf 110: Jenseits (2007)

Siehe auch: